It doesn't matter est une expression anglaise signifiant « ça ne fait rien », « ça n'est pas grave », ou « ça ne compte pas ».

It doesn't matter est le titre de plusieurs chansons :
 It doesn't matter de l'artiste September
 It doesn't matter du groupe de musique Skunk Anansie
 It Doesn't Matter de l'artiste Alison Krauss, reprise dans la série télévisée Buffy et les vampires
 It doesn't matter du groupe de musique Depeche Mode